Whitby – miasto w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Whitby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Whitby – miejscowość w Kanadzie
 Whitby – miejscowość na Turks i Caicos